Ripky (ukrainisch ; russisch /) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tschernihiw der Ukraine und Zentrum des gleichnamigen Rajons mit 8000 Einwohnern (Stand 1. Januar 2005).

Zur Stadtgemeinde zählt, neben der SsT, das Dorf Hlynenka ().

Geschichte 
Der Ort Ripky ist seit 1607 bekannt. Im frühen 19. Jahrhundert erhielt Ripky den Status einer Gemeinde. 1966 erhielt Ripky den Status der Siedlung städtischen Typs, seit 1923 ist er das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Ripky liegt an der Europastraße 95 und an der M 01.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Rajon Ripky